(née en 1979), une golfeuse sud-coréenne ;
 Sarah Lee, une actrice hongkongaise ;
 Sarah Bowdich Lee (1791-1856), une exploratrice et une naturaliste britannique ;
  (née en 1971), une journaliste américaine.